На́ше де́ло — многозначное понятие:

 «Наше дело» — дословный перевод с сицилийского языка названия итальянской мафии «Коза ностра»
 «Наше дело» — российская бойцовская организация, проводящая выставочные поединки
 «Наше дело» — музыкальный альбом рэперов MC Джипа и Кита
 «Наше дело правое» — советский и российский лозунг

См. также 
 «Коза Ностра» — итало-французский детективный фильм Теренса Янга, снятый в 1972 году.